De Engelse vertaling van Duizend-en-een-nacht.
 Arabian Nights (1942), Amerikaanse film uit 1942.
 Arabian Nights (televisieserie), een televisieserie uit 2000
 Arabian Nights (computerspel), spel uit 1993.
 Arabian Nights (Magic: The Gathering), uitbreidingsset voor het ruilkaartspel Magic: The Gathering.
 Arabian Nights (lied), lied uit de film Aladdin.